Distretto di Kanzaki – distretto della prefettura di Hyōgo in Giappone.
Distretto di Kanzaki – distretto della prefettura di Saga in Giappone.
Distretto di Kanzaki – distretto della prefettura di Shiga in Giappone.